Carl Hartman kan syfta på bland andra:

* Carl Hartman (1824–1884), svensk botaniker
 Carl Hartman (1866–1943), svensk jurist
 Carl Gustaf Hartman (1666–1738), svensk medaljgravör
 Carl Johan Hartman (1790–1849), svensk botaniker och läkare
 Carl Johan Hartman (1838–1917), finländsk köpman
 Carl Ludvig Hartman (1725–1769), svensk gravör och porslinsritare
 Carl Vilhelm Hartman (1862–1941), svensk botaniker och antropolog

Se även 
 Carl Hartmann